

Cinema 
Gli uccelli (The Birds) – film del 1963 diretto da Alfred Hitchcock
Uccelli 2 - La paura (El ataque de los pájaros) – film del 1987 diretto da René Cardona Jr.
Gli uccelli II (The Birds: Land's End) – film TV del 1994 diretto da Rick Rosenthal

Teatro 
Gli uccelli (Ὄρνιθες, Órnithes) – commedia di Aristofane

Musica 
Gli uccelli P 154 – suite per piccola orchestra di Ottorino Respighi del 1928
 Gli uccelli – brano di Franco Battiato tratto dall'album La voce del padrone del 1981

Letteratura 
Gli uccelli (The Birds) – racconto di Daphne du Maurier del 1953
Gli uccelli (The Birds) – racconto di Thomas Disch del 1970